Jodłów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jodłów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Jodłów, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Jodłów, un village dans la voïvodie d'Opole.